Зверинац може бити:

 Зверинац (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Зверинац (Сали), насељено мјесто у општини Сали, Задарска жупанија, Република Хрватска